Metropolitan Opera House steht für:

 Metropolitan Opera, Oper in New York City

im NRHP gelistete Objekte:
 Metropolitan Opera House (Iowa), ID-Nr. 75000690
 Metropolitan Opera House (North Dakota), ID-Nr. 99001048
 Metropolitan Opera House (Pennsylvania), ID-Nr. 72001163